Анализатор журналов () — программное обеспечение, устанавливаемое, как правило, на сервер, с определённой периодичностью собирающее накопленные узлом журналы сервера, обрабатывающее данные из них, хранящее извлечённые данные во внутреннем архиве или базе данных, и создающее страницы, показывающие статистическую информацию конечным пользователям. Доступ к статистике может осуществляться как при входе по паролю, так и без пароля.

Существует множество готовых программ для анализа журналов различных веб-серверов, прокси-серверов, СУБД, серверов приложений и других серверных программ. Системы хостинга зачастую предоставляют инфраструктуру для анализа журналов.

Среди бесплатных программ этого класса известны Webalizer и AWStats.

Примечания

Литература 
 Chapter XXV Web Log Analysis: Diversity Of Research Methodologies / Dr. Jim Jansen, Handbook of Weblog Analysis ISBN 978-1-59904-974-8
 ANALYSIS OF WEB LOGS AND WEB USER IN WEB MINING // International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA), Vol.3, No.1, January 2011

Ссылки 
 Log Analysis в каталоге DMOZ

Компьютерные ошибки